Das JPMorgan Chase Open 2002 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Manhattan Beach im Los Angeles County. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 2. bis 11. August 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
2002